

Patronymes 
Stutterheim est un nom de famille partagé par :
 Duncan Stutterheim, homme d'affaires du secteur musical néerlandais.
 Wolff von Stutterheim (1893-1940), aviateur et général allemand.
 Richard von Stutterheim (1815-1871), major-général dans l'armée britannique, à la tête de la .

Toponyme
 Stutterheim, une ville d'Afrique du Sud, dans la province du Cap-Oriental.

Homonymie de patronyme